

Pessoas
John McCone - um empresário e político americano

Localidades
Condado de McCone - um condado do estado norte-americano de Montana

Desambiguações de sobrenomes